Op het toernooi van Wimbledon in 1998 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 24 juni tot en met 5 juli 1998.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Helena Suková en Cyril Suk, de Tsjechische zus en broer, waren als zevende geplaatst. Zij werden in de eerste ronde al uitgeschakeld door de Amerikanen Venus Williams en Justin Gimelstob.

Het eerste reekshoofd, Larisa Neiland (Letland) en Leander Paes (India), bereikte de kwartfinale. Ook zij moesten hun meerdere erkennen in Williams en Gimelstob.

Het ongeplaatste duo Serena Williams en Maks Mirni won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vijfde geplaatste koppel Mirjana Lučić en Mahesh Bhupathi in twee sets. Het was voor beiden de eerste gemengddubbelspeltitel.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Vijf Belgen speelden mee:
 Dominique Van Roost en Tom Vanhoudt bereikten de tweede ronde.
 Sabine Appelmans en haar Nederlandse partner Menno Oosting waren als veertiende geplaatst. Zij kwamen evenwel niet voorbij de eerste ronde.
 Els Callens en Byron Talbot uit Zuid-Afrika verloren eveneens hun openingspartij.
 Libor Pimek speelde samen met Svetlana Kriventsjeva uit Bulgarije. Ook zij strandden in de eerste ronde.

Er waren tien Nederlandse deelnemers:
 Caroline Vis en Paul Haarhuis waren het tweede reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaars.
 Seda Noorlander speelde samen met Neville Godwin uit Zuid-Afrika. Zij bereikten de derde ronde, waarin het eerste reekshoofd te sterk voor hen was.
 Kristie Boogert en haar Zuid-Afrikaanse partner Marius Barnard kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Manon Bollegraf en de Amerikaan Rick Leach waren als derde geplaatst. Zij verloren evenwel hun openingspartij van de Australiërs Kerry-Anne Guse en Wayne Arthurs.
 Menno Oosting en zijn Belgische partner Sabine Appelmans waren het veertiende reekshoofd. Ook zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.
 Miriam Oremans en Stephen Noteboom strandden eveneens in de eerste ronde.
 Ook voor Tom Kempers en de Slowaakse Karina Habšudová was de openingsronde het eindstation.
 Hetzelfde lot wachtte Tom Nijssen en zijn Indonesische partner Yayuk Basuki.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1998